Face of Fact ~Resolution Ver.~ / undelete est le 4single split de Mami Kawada avec KOTOKO sorti sous le label Geneon Entertainment le  au Japon. Il atteint la  du classement de l'Oricon, et reste classé 7 semaines pour un total de  exemplaires vendus.

Face of Fact ~Resolution Ver.~ a été utilisé comme thème d'ouverture et Undelete comme thème de fin pour l'anime BALDR FORCE EXE Resolution. Undelete se trouve sur l'album Seed de Mami Kawada.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche sur le site officiel de Mami Kawada
  Fiche sur le site de l'Oricon

Chanson interprétée par Mami Kawada
Single musical sorti en 2006